Склад збірної Німеччини на чемпіонаті світу 1994 

Докладніше...Німеччина
Німеччина 1994